Kot Prot na wszystko odpowie w lot (ang. The Cat in the Hat Knows a Lot About That!, 2010-2018) – amerykańsko-kanadyjsko-brytyjski serial animowany w reżyserii Tony’ego Collingwooda, powstały na podstawie książki Theodora Seussa Geisela pt. Kot Prot. Wyprodukowany przez Collingwood O’Hare Productions, Portfolio Entertainment Inc. i Random House Children Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 6 września 2010 roku na kanadyjskim kanale PBS Kids, a miesiąc później 9 pázdziernika 2010 roku na kanałach Treehouse TV. W Polsce premiera serialu odbyła się 11 marca 2013 roku na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach mądrego Kota Prota, który posiada wehikuł zwany Kotoprotomobilem, dzięki któremu błyskawicznie przenosi się z jednego miejsca na drugie. Wspólnie z dwójką przyjaciół, przedszkolakami Hanią i Jasiem odbywa podróże po różnych zakątkach świata, zwiedzając dno oceanu, równikowe lasy i wnętrze ula.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc. 1-40) / platformy nc+ (odc. 41-80) – Master Film
Reżyseria: 
 Waldemar Modestowicz (odc. 1-5, 11-15, 26-40),
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 6-10, 16-25, 41-60),
 Andrzej Chudy (odc. 61-80)
Tłumaczenie: Dorota Filipek-Załęska (odc. 61-80)
Dialogi:
 Magdalena Dwojak (odc. 1-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30, 33-34, 37-38),
 Kaja Sikorska (odc. 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32, 35-36, 39-40),
 Aleksandra Rojewska (odc. 41-46, 55, 57-60),
 Agnieszka Farkowska (odc. 47-54, 56),
 Dorota Filipek-Załęska (odc. 61-80)
Dźwięk i montaż:
 Sylwester Orlik (odc. 1-40),
 Krzysztof Podolski (odc. 41-80)
Kierownictwo produkcji: 
 Romuald Cieślak (odc. 1-40),
 Katarzyna Fijałkowska (odc. 41-60),
 Julian Osławski (odc. 61-70),
 Katarzyna Kołodziejczyk (odc. 71-80)
Teksty piosenek:
 Janusz Onufrowicz (odc. 1-60),
 Dariusz Paprocki (odc. 61-70),
 Aneta Michalczyk (odc. 71-80)
Teksty rymowanek: 
 Janusz Onufrowicz (odc. 1-60),
 Aneta Michalczyk (odc. 71-80)
Opracowanie muzyczne: 
 Piotr Gogol (odc. 1-40),
 Adam Krylik (odc. 41-80)
Wystąpili:
 Jacek Bończyk – Kot Prot
 Julia Siechowicz – Hania (odc. 1-40)
 Maciej Falana – Jaś (odc. 1-40)
 Sara Lewandowska – Hania (odc. 41-60)
 Bernard Lewandowski – Jaś (odc. 41-60)
 Nastazja Kołakowska – Hania (odc. 61-80)
 Karol Kwiatkowski – Jaś (odc. 61-80)
 Klaudiusz Kaufmann – Rybka
 Adam Pluciński – 
 małpka Jedynka,
 króliczek Bartolomeo (odc. 19a)
 Grzegorz Drojewski – małpka Dwójka
oraz:
 Izabella Bukowska-Chądzyńska –
 mama Hani (odc. 1-60),
 grzechotnik (odc. 9a),
 Iskra (świetlik) (odc. 10a),
 krowa Karabela (odc. 20b)
 Olga Omeljaniec – mama Jasia
 Anna Gajewska – 
 Pszczelicja Bzyk (odc. 1a),
 królowa mrówek (odc. 3a),
 najeżka Dusia (odc. 26b),
 słoniczka Ewa (odc. 27b),
 flaming Patrycja (odc. 28b),
 żabnica Aurelia (odc. 29a)
 Michał Podsiadło – 
 Patryk (pingwin) (odc. 11a),
 indyk (odc. 14a),
 Robo (konik polny) (odc. 15a),
 surykatka Melvin (odc. 37a),
 kaczka (odc. 37b),
 skoczek mułowy Antoś (odc. 39b),
 żaba leśna Wojtek (odc. 40a, 40b),
 żuk Zygmunt (odc. 51a),
 lemur Michaś (odc. 53a),
 owad (odc. 55a)
 Bożena Furczyk – 
 samica rajskiego ptaka (odc. 12a),
 samica altannika (odc. 14a),
 kangurzyca (odc. 15a),
 Kimora (odc. 54b)
 Przemysław Wyszyński
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 pszczoła (odc. 32a),
 surykatka Max (odc. 37a),
 astronautka Klara (odc. 41a, 44a, 55a),
 manat Marlon (odc. 46a),
 koala Koko (odc. 48a)
 Andrzej Blumenfeld –
 sowa (odc. 2a),
 Bazyli (odc. 2b),
 pirat Rekinek (odc. 13a),
 Teodor (termit) (odc. 13b),
 Bartłomiej (skałoczep) (odc. 14b),
 dingo (odc. 15a),
 Stefek (strzykwa, morski ogórek) (odc. 26b),
 Tobiasz, żaba (odc. 27a),
 Gabo Garbialdi (odc. 30a),
 lew, tata Kefiry (odc. 36a),
 jak Buzz (odc. 38a)
 Olga Sarzyńska –
 nietoperz (odc. 2a),
 Tucker (odc. 2b),
 surykatka Mimi (odc. 37a),
 kotik Sylwia (odc. 38a),
 zając amerykański Staś (odc. 40a, 40b)
 Sławomir Pacek – 
 opos (odc. 2a),
 żaba leśna (odc. 5a),
 gekon (odc. 7b),
 kwezal (odc. 9a),
 Ludwik (ślimak) (odc. 10b),
 Tango (rajski ptak) (odc. 12a),
 Rajmund (golec) (odc. 13b),
 papuga królewska (odc. 14a),
 Leon (skałoczep) (odc. 14b),
 Bystry (żółw) (odc. 15b),
 Brutus (krab palmowy) (odc. 31a),
 król Cytroniusz (odc. 31b),
 kondor Bruno (odc. 34a)
 Joanna Pach – 
 mrówka Cynthia (odc. 3a),
 ośmiornica Mimi (odc. 53b),
 niedźwiedzica polarna Petra (odc. 57b)
 Katarzyna Tatarak – pani drozd (odc. 3b)
 Monika Węgiel –
 Karmela (wielbłąd) (odc. 4a),
 Helga (wieloryb) (odc. 4b),
 pajęczyca Marta (odc. 21b)
 Jakub Szydłowski – 
 Hubert (wieloryb) (odc. 4b),
 Ospałek (leniwiec) (odc. 15b),
 renifer Magnus (odc. 21a),
 niedźwiedź (odc. 25a)
 Tomasz Steciuk – koliber (odc. 5a)
 Ewa Bułhak –
 Mila (gąsienica) (odc. 6a)
 hipopotam (odc. 6b),
 głuptak Guga (odc. 26a),
 motyl Bernadetta (odc. 28a)
 Anna Sroka-Hryń –
 Flora (odc. 6a),
 Leona (odc. 6b),
 tukan #2 (odc. 8a),
 Basia (bóbr) (odc. 9b),
 słonica Ella (odc. 16b),
 Felicja (odc. 20b, 24a, 32b, 36b),
 mama Szymona (szympansica) (odc. 33b),
 jeż Hela (odc. 35b),
 ropucha olbrzymia Gabi (odc. 39a),
 struś Oliwia (odc. 39b)
 Anna Apostolakis – 
 Karolina (wróbel) (odc. 6b),
 chwytnica czerwonooka (odc. 7a),
 żołna pszczołojad (odc. 16b),
 łosoś Samanta (odc. 18a),
 panda ŻuŻu (odc. 18b),
 króliczka Fryga (odc. 19a),
 żółwica Sara (odc. 20a)
 Zbigniew Konopka – 
 Leo (odc. 6b),
 mrówka (odc. 8a),
 bóbr (odc. 9b),
 niedźwiedź Borys (odc. 17a),
 niedźwiedź grizzly (odc. 18a),
 barrakuda Barnaba (odc. 26b),
 Strzelisty Tom (żyrafa) (odc. 30b)
 Miłogost Reczek – 
 wąż (odc. 7a),
 tukan #1 (odc. 8a),
 wąż ślizgacz (odc. 8b),
 Karol (ślimak) (odc. 10b)
 Waldemar Barwiński – 
 małpka (odc. 7a, 9a),
 Ognik (świetlik) (odc. 10a),
 Gwido (odc. 11a),
 termit (odc. 13b),
 Stasiu (altannik) (odc. 14a),
 Henryk (skałoczep) (odc. 14b),
 Fred (pchła) (odc. 15a),
 pawian Cyryl (odc. 16b),
 wiewiórka Borys (odc. 19b),
 zięba Fredzio (odc. 20a),
 kałamarnica Karol (odc. 26b),
 legwan (odc. 27a),
 Wacek (wydra morska) (odc. 30a),
 śnieżna pantera Łapa (odc. 36a),
 jeżozwierz afrykański Kimbo (odc. 38a),
 aparat fotograficzny (odc. 40a, 40b)
 Michał Rudaś – wyjec #1 (odc. 8a)
 Adam Krylik – 
 wyjec #2 (odc. 8a),
 odpowiadacz (odc. 41b, 52b),
 tata Tymona (odc. 43b),
 Chlap Chlap Henio (odc. 47b),
 świerszcz Kamil (odc. 50a),
 żyrafka madagaskarska Jerzy (odc. 56a)
 Józef Pawłowski – 
 Ciabata (nietoperz) (odc. 12b),
 Gobo (konik polny) (odc. 15a),
 flaming Witek (odc. 28b),
 nietoperz Bobik (odc. 31a),
 szympans Szymon (odc. 33b),
 skoczek pustynny Jurek (odc. 35b),
 surykatka Maurycy (odc. 37a),
 mały bóbr (odc. 39a)
 Wojciech Paszkowski – 
 król Kalejdoskop (odc. 16a),
 dr Pieniek (odc. 17b, 43a, 51b, 57a)
 Janusz Wituch – 
 Tom tropiciel (odc. 16b),
 wiewiórka Tytus (odc. 19b),
 rybka (odc. 20a),
 pancernik Luis (odc. 23a),
 tata wilczka Szarego (odc. 23b),
 strzyżyk Rysio (odc. 24b),
 Tom tropiciel (odc. 41b),
 chrząszcz Krzych (odc. 45a),
 kameleon Colin (odc. 45b)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 mama wilczka Szarego (odc. 23b),
 mama strzyżyk (odc. 24b),
 Maja (larwa ćmy) (odc. 42a),
 chrząszcz Bogna (odc. 45a),
 pajęczyca Wilma (odc. 48a),
 pelikan Penia (odc. 56b)
 Katarzyna Łaska – jedna z sióstr Melokwiatulek (odc. 80a)
 Wojciech Machnicki – żółw Samson (odc. 20a)
 Janusz Zadura – 
 renifer Rolf (odc. 21a),
 skunks Niuszek (odc. 25a)
 Krzysztof Szczerbiński – 
 wilczek Szary (odc. 23b),
 strzyżyk Pysio (odc. 24b),
 Benek (czepiak brązowy) (odc. 31a),
 wąż koralowy Kuba (odc. 32a),
 boa dusiciel Vibo (odc. 34a),
 wargacz Rufus (odc. 60b)
 Paweł Ciołkosz – 
 dżdżownica Dominik (odc. 24a),
 palczak Aye Aye (odc. 25b)
 Marcin Przybylski – 
 głuptak Gucio (odc. 26a),
 królik Jacek (odc. 27a),
 kaczor Eryk (odc. 29b)
 Elżbieta Kijowska – 
 słonica Emma (odc. 27b),
 żabnica, mama Aurelii (odc. 29a),
 Gardenia (odc. 40a, 40b)
 Joanna Jeżewska – 
 królowa Wisienka (odc. 31b),
 zebra Zelda (odc. 32a),
 owca Franciszka (odc. 32b),
 lama (odc. 34a),
 stepówka Zosia (odc. 35b)
 Mateusz Rusin – 
 zebra Zoran (odc. 32a),
 miodowód Edek (odc. 33a),
 nartnik Piechurka (odc. 34b)
 Monika Pikuła – 
 pręgowiec (odc. 32a),
 świnka morska Katarzyna (odc. 34a),
 pchełka Zuzia (odc. 35a)
 Aneta Todorczuk-Perchuć – 
 gepard Błyskawica (odc. 36a),
 niedźwiedzica polarna Pola (odc. 38b),
 taraj cętkowany Sandra (odc. 39b)
 Ola Kowalicka – 
 Kefira (mała lwica) (odc. 36a),
 dziobak Przytulanka (odc. 39a),
 bernikla kanadyjska Kizia (odc. 40a, 40b)
 Mieczysław Morański – 
 pies Bobby (odc. 41b),
 ćma Miguel (odc. 42a),
 doktor Chichot (odc. 49b, 52a, 55b, 59b, 60a)
 Paulina Komenda – 
 słonica Ewa (odc. 42b),
 mama Tymona (odc. 43b)
 Brygida Turowska – 
 słonica Emma (odc. 42b),
 hipopotam Hilda (odc. 44b),
 manat Matylda (odc. 46a),
 krokodylica Diluś (odc. 48a)
 Adam Bauman – 
 sowa płomykówka Oli (odc. 42b),
 chrząszcz Stach (odc. 45a)
 Mateusz Weber – 
 Tymon Kopytko (odc. 43b),
 żyrafa Tomasz (odc. 45b),
 sokół wędrowny Staszek (odc. 48b),
 pan Puranjay (paw) (odc. 50b)
 Maria Niklińska – wąż Czujka (odc. 45b)
 Aleksandra Radwan – 
 księżniczka Czekoletta (odc. 46b),
 świerszcz Emilka (odc. 50a),
 cyraneczka Emilka (odc. 53a)
 Paweł Szczesny – 
 Walduś (niedźwiedź wodny) (odc. 47a),
 leming Leszek (odc. 49a)
 Martyna Kowalik –
 polipy (odc. 47b),
 mama Henia (odc. 47b),
 paw Padme (odc. 50b)
 Grzegorz Kwiecień – 
 Szymon stonoga (odc. 51a),
 głuptak Gostek (odc. 56b)
 Katarzyna Kozak – pajęczyca Paulina (odc. 51a)
 Bartosz Wesołowski – 
 gekon Grześ (odc. 53a),
 Drako (odc. 54b)
 Andrzej Chudy – 
 goryl Gordon (odc. 54a),
 jak (odc. 55a),
 barakuda Barnaba (odc. 60b),
 tata Jasia (odc. 62ab, 64ab),
 ślimak (odc. 76b)
 Rafał Fudalej – goryl Gordon Junior (odc. 54a)
 Kinga Tabor – 
 mama goryl (odc. 54a),
 kormoran Cory (odc. 56b),
 niedźwiedzica polarna Pola (odc. 57b)
 Aleksander Mikołajczak – pirat Rekinek (odc. 58b)
 Wojciech Chorąży – struś Jan (odc. 59a)
 Maksymilian Michasiów –
 smok (odc. 61b, 76b),
 Smokuś (odc. 70a),
 Bizkogęgulek (odc. 79a)
 Beata Wyrąbkiewicz –
 Wibrulka (odc. 74ab),
 jedna z sióstr Melokwiatulek (odc. 80a)
 Damian Kulec – Ziutek Żwawko (odc. 79b)
i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Jacek Bończyk

Lektor:
 Janusz Szydłowski (odc. 1-40),
 Marek Ciunel (odc. 41-60),
 Paweł Bukrewicz (odc. 61-80)

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Programy telewizji Treehouse TV
Programy telewizji PBS
Programy telewizji ITV